Сен-Готье́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Ле-Блан. Административный центр кантона Сен-Готье.

Коммуна расположена на расстоянии около 260 км на юг от Парижа, 150 км на юг от Орлеана, 29 км на юго-запад от Шатору.

Население 

Население — 1 932 человека (2007).

Достопримечательности 

 Колледж Жан Мулен — образован в XII веке как монастырская школа
 Приорат церкви Сен-Готье

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini